

Presentación previa 
Víktor Baluda y Aleksandr Kudriávtsev eran los defensores del título, Víktor Baluda decidió no participar este año.

Aleksandr Kudriávtsev y Denís Molchanov ganaron el título tras derrotar en la final Aleksandr Bury y Andreas Siljeströ.

Cabeza de serie 

  Serguéi Betov /  Mijaíl Yelguin (Semifinales)
  Aleksandr Bury /  Andreas Siljeström (Finalistas)

<ol start=3>
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Semifinales)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Segovia 2015